Хун'у () — девіз правління в 1368—1398 роках імператора Чжу Юаньчжана династії Мін. Значення — «Розлив Войовничості».

Таблиця років

Джерела та література 

Китайські девізи правління
Династія Мін